Название Come and Get It может означать:

Литература и фильмы 
 «Приди и владей» (в оригинале — «Come and Get It») — роман Эдны Фербер (1935 год)
 «Приди и владей» (в оригинале — «Come and Get It») — фильм (1936 год) по одноимённому роману

Музыкальные альбомы 
 Come an’ Get It — альбом группы Whitesnake (1981 год)
 Come and Get It — альбом Рэйчел Стивенс (2005 год)
 Come and Get It — альбом американской группы Westbound Train (2009 год)
 Come and Get It: The Best of Apple Records — компиляционный альбом лейбла Apple Records (2010 год)
 Come and Get It: The Rare Pearls — альбом американской группы The Jackson 5 (2012 год)

Песни 
 «Come and Get It» — песня, написанная Полом Маккартни и записанная группой Badfinger (1969)
 «Come and Get It» — песня группы AC/DC (с альбома Stiff Upper Lip, 2000 год)
 «Come and Get It» — песня Данни Миноуг (2004 год)
 «Come & Get It» — песня Селены Гомес (2013 год)